

Patronymes 
Vavilov (masculin ; ) ou Vavilova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Nikolaï Vavilov (1887-1943), botaniste et généticien russe puis soviétique
 Institut Vavilov
 Sergueï Vavilov (1891-1951), physicien russe puis soviétique
 Effet Vavilov-Tcherenkov
 Vladimir Vavilov (1925-1973), guitariste, luthiste et compositeur russe

Droit
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov est un arrêt de principe de la Cour suprême du Canada en droit administratif. 

Patronyme russe